Cristián de Schleswig-Holstein (22 de enero de 1831 - 28 de octubre de 1917) fue un príncipe dano-alemán que se convirtió en miembro de la Familia Real Británica por su matrimonio con la princesa Elena del Reino Unido, hija de la reina Victoria y de Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Biografía 

El príncipe Cristián nació en Augustemburgo, Dinamarca, como segundo hijo del duque Cristián Augusto de Augustemburgo y de la condesa Luisa Sofía de Danneskiold-Samsøe.

El príncipe Cristián fue tal vez, por descendencia, el príncipe más étnicamente danés de la dinastía real danesa de su generación (en la que Dinamarca tuvo su más reciente crisis de sucesión que finalmente benefició a su prima, Luisa Carolina de Hesse-Kassel). Su familia pertenecía a la dinastía de Oldemburgo, la casa real de la que provenían todas las dinastías medievales escandinavas, y contaba con importantes miembros de la familia real y la alta nobleza danesa.

En 1848, el padre de Cristián se colocó a la cabeza de un movimiento reivindicatorio a favor de Dinamarca por los ducados de Schleswig y Holstein, posesiones personales de los reyes de Dinamarca, de los cuales solo Holstein formaba parte de la Confederación Germánica. Un año antes, el rey Federico VII accedió al trono danés sin la esperanza de tener un heredero varón. A diferencia de Dinamarca, cuando en 1665 la Lex Regia permitió que el trono pasara a través de la línea real femenina, en Holstein prevaleció la Ley Sálica, que imposibilitaba la accesibilidad de las mujeres al trono. Lo más probable era que el ducado de Holstein revirtiera a la familia Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, rama menor de la Casa de Schleswig-Holstein. En 1852, durante la Primera Guerra de Schleswig, el príncipe Cristián sirvió brevemente en el recién constituido ejército de Schleswig-Holstein. Después de la guerra, estudió en la Universidad de Bonn, donde hizo amistad con el príncipe heredero Federico de Prusia (futuro kaiser Federico III de Alemania).

En 1865, durante una visita a Coburgo, conoció a la princesa Elena del Reino Unido, hija de la reina Victoria. La pareja se comprometió meses más tarde y la reina dio su permiso al matrimonio con la condición de que vivieran en el Reino Unido. El 28 de junio de 1866, la reina Victoria le concedió el tratamiento de Alteza Real (válido solo en el Reino Unido) y el 5 de julio de ese año la pareja se casó en la capilla privada del Castillo de Windsor.

El príncipe y la princesa Christián de Schleswig-Holstein (como eran conocidos) se establecieron en Frogmore House, en los terrenos del Castillo de Windsor, y luego en Cumberland Lodge, en el Gran Parque de Windsor. Tuvieron cinco hijos:
 Cristián Víctor de Schleswig-Holstein (1867-1900)
 Alberto de Schleswig-Holstein (1869-1931)
 Elena Victoria de Schleswig-Holstein (1870-1940)
 María Luisa de Schleswig-Holstein (1872-1952)
 Haroldo de Schleswig-Holstein (muerto a los ocho días de nacido).
En 1866, fue nombrado mayor general del Ejército, luego teniente general, en 1874, y general, en 1877, además de coronel honorario del  Batallón de Voluntarios del Regimiento de Berkshire, en 1869. En 1897, fue nombrado ayudante de campo de la reina Victoria, posición que también tuvo para Eduardo VII. Además, fue alto senescal de Windsor, guardabosques del Gran Parque de Windsor y doctor por la Universidad de Oxford.

En julio de 1917, el fuerte sentimiento antigermánico provocado por la Primera Guerra Mundial llevó al rey Jorge V a anglicanizar el nombre de la Casa Real de Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor. Además, el rey renunció en su nombre y en el de todos los descendientes de la reina Victoria que fueran súbditos británicos a "grados, tratamientos, dignidades, títulos, honores y denominaciones alemanas". Por esta orden del rey, el príncipe y sus dos hijas renunciaron a la denominación territorial de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburgo.

En octubre de 1917, el príncipe Cristián murió en Schomberg House, Pall Mall, y fue enterrado en el real cementerio de Frogmore.

Ancestros

Enlaces externos 

Casa de Windsor
Casa de Augustenburg
Schleswig-Holstein
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Príncipes de Alemania
Fallecidos en Londres